tankcsapdák
tankcsapda (erődelem)
Tankcsapda (együttes)